Alain Roullier (1946-2014), écrivain et historien français, également homme politique se réclamant du nationalisme niçois.
 Daniel Roullier (né en 1935), chef d'entreprise et milliardaire français, fondateur du Groupe Roullier.
 Jean-Eudes Roullier (1931-2010), haut fonctionnaire français.
 Philippe Roullier, acteur et directeur artistique français.
 Pierre Roullier (né en 1954), flûtiste et chef d’orchestre français.
 Stéphane Roullier (né en 1970), athlète français de course d'ultrafond.

Autres 
 Groupe Roullier, société d'agro-chimie et agro-alimentaire basée à Saint-Malo, fondée par Daniel Rouiller.
 Prix Blanche-Roullier, prix de peinture décerné annuellement par le Salon des artistes français, fondé par l'artiste peintre Blanche Roullier (1857-1933).

Références 
 Marie-Thérèse Morlet, Dictionnaire étymologique des noms de famille,  : Perrin, Paris, 1991, 983 p. ,  : Perrin, Paris, 1997, 1032 p.  : voir sub verbo Roulier : ce patronyme signifie « voiturier » et la variante Roullier est signalée.

Voir aussi 
 Roulier